Cunnama ist der Familienname folgender Personen:

 James Cunnama (* 1983), südafrikanischer Triathlet
 Jodie Cunnama (* 1981), englische Triathletin